História:

 1960, "Colégio Nossa Senhora do Carmo"​
 1962/63, "Instituto das Irmãs Doroteias​"
 1975/76, Comissão instaladora e obras de restauro​
 1976/77, "Escola Secundária da Sé"​
 1980, Alojamento misto para alunos no último piso do edifício​
 1989/90, Obras de restauro e ampliação​
 1994/95, Novos balneários ​
 Atualmente, a escola tem o nome de "Escola Secundária Severim de Faria"

Funções que teve a escola ao longo do tempo:

A escola primeiro funcionou como um convento e depois passou a funcionar como uma escola​

Quem foi Manuel Severim de Faria

Que cursos existem na escola:

 Curso de Línguas e Humanidades​
 Curso de Ciências Socioeconómicas
 Curso de Ciências e Tecnologia

Quais as atividades que disponíveis na escola:

 Visitas de estudo
 Ateliers
 Comemoração de dias importantes

Quais as escolas que fazem parte do agrupamento:​

 Escola Secundária Severim de Faria​
 Escola Básica de Santa Clara​
 Escola Básica de S. Mamede​
 Escola Básica Horta das Figueiras​
 Escola Básica do Bairro de Almeirim​
 Escola Básica de S. Manços​
 Escola Básica de S. Sebastião da Giesteira​
 Jardim de Infância de Água de Lupe​
 Jardim de Infância de S. Sebastião da Giesteira​

História:

 1960, "Colégio Nossa Senhora do Carmo"​
 1962/63, "Instituto das Irmãs Doroteias​
 1975/76, Comissão instaladora e obras de restauro​
 1976/77, "Escola Secundária da Sé"​
 1980, Alojamento misto para alunos no último piso do edifício​
 1989/90, Obras de restauro e ampliação​
 1994/95, Novos balneários ​
 Atualmente, a escola tem o nome de "Escola Secundária Severim de Faria"​